Reichstagswahl bezeichnet

 Reichstagswahlen in Deutschland
 Parlamentswahlen in Finnland
 Parlamentswahlen in Estland
 Parlamentswahlen in Japan (1890–1947)
 Wahlen zum schwedischen Reichstag